Donoghue oder O’Donoghue ist ein schottischer und irischer Familienname, abgeleitet von Ó Donnchadha mit der Bedeutung „Nachfahre von Donnchadh“. Donnchadh heißt auf Deutsch „braun(haarig)er Krieger“ und ist die gälische Form von Duncan.

Varianten 
 Donohue

Namensträger

Donoghue 
 Brooke Donoghue (* 1995), neuseeländische Ruderin
 Emma Donoghue (* 1969), irische Schriftstellerin
 Joan E. Donoghue (* 1956), US-amerikanische Juristin und Richterin
 Joe Donoghue (1871–1921), US-amerikanischer Eisschnellläufer

 Mary Agnes Donoghue (* 1943), US-amerikanische Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Niall Donoghue († 2013), irischer Hurler
 Paul Donoghue (* 1949), neuseeländischer Ordensgeistlicher, Bischof von Rarotonga
 William F. Donoghue (1921–2002), US-amerikanischer Mathematiker

O’Donoghue 
 Brendan O’Donoghue (* 1982), irischer Snookerspieler
 Colin O’Donoghue (* 1981), irischer Schauspieler
 Daniel O’Donoghue (* 1980), irischer Sänger und Songwriter
 Edward James O’Donoghue (1900–1994), neuseeländischer Snookerspieler

 Kevin O’Donoghue (* 1947), britischer General
 Martin O’Donoghue (1933–2018), irischer Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker (Fianna Fáil)
 Michael O’Donoghue (1940–1994), US-amerikanischer Autor, Comicautor und Filmschaffender
 Patrick O’Donoghue (1934–2021), irischer Geistlicher, Bischof von Lancaster
 Robin O’Donoghue (* 1945), britischer Tonmeister
 William Bernard O’Donoghue (1843–1878), irisch-amerikanischer Rebell

Sonstiges 
 Die Erscheinung des O’Donoghue, Märchen der Brüder Grimm

Einzelnachweise 

Familienname
Irischer Personenname
Englischer Personenname